De Ligue 2 is de tweede divisie in het Franse voetbal. Samen met de hogere Ligue 1 wordt deze georganiseerd door de Ligue de Football Professionnel

(LFP). Van 1933 tot 2002 was de competitie bekend onder de naam Division 2.

De 20 clubs uit de Ligue 2 komen elkaar elk seizoen twee keer tegen in een thuis- en uitwedstrijd. Dit betekent dat er per seizoen per club 38 wedstrijden worden gespeeld. Aan het eind van het seizoen promoveren de 2 hoogst hoogst geklasseerde clubs naar de Ligue 1 en de nummers 3 t/m 5 spelen play-offs met de nummer 16 van de Ligue 1 voor het laatste ticket in het hoogste niveau voor het seizoen erna. In 2022/23 zijn er geen playoffs, omdat de Ligue 1 teruggaat naar 18 clubs. De drie laagst geklasseerde clubs uit deze divisie degraderen naar de Championnat National (derde niveau). AS Monaco uit Monaco heeft ook een enkele keer meegedaan aan de Ligue 2, meestal promoveerde het snel naar het hoogste niveau.

Divisie kampioenen 
In de seizoenen 1933/34, 1945/46 en van 1970/71 tot en met 1992/93 bestond de divisie uit meerdere groepen (Noord, Midden en Zuid of Groep A, B en C).

 ¹ In 1949 eindigde 1.FC Saarbrücken uit het Protectoraat Saarland buiten mededinging als eerste in de competitie

Overzicht seizoenen

Eeuwige ranglijst 
 De clubs die vetgedrukt zijn spelen in het seizoen 2022-2023 in de Ligue 2.

Zie ook 
 Ligue 1

Franse voetbalcompetitie